Pidgin (lingüística) és una llengua caracteritzada per combinar els trets sintàctics, fonètics i morfològics d'una llengua amb les unitats lèxiques d'una altra.
 Pidgin (programa) és un programa de llicència lliure de missatgeria instantània multi plataforma.